Жетва може бити:

 Жетва, у пољопривреди, процес убирања плодова са жетвених поља
 Жетва (музичка група), новосадска музичка група